Stankow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Stankow (* 1943), bulgarischer Boxer
 Stanislaw Stankow (* 1999), bulgarischer Hürdenläufer
 Stojan Stankow (* 1987), bulgarischer Naturbahnrodler

Siehe auch:

 Stankowa